Hof ten Walle is een historische hoeve gelegen op de Wallestraat 2 te Aalter in Oost-Vlaanderen, België. De hoeve dateert uit de 18e eeuw en is sinds 1985 beschermd als monument.

Geschiedenis 
Hof ten Walle werd gebouwd in 1762 in opdracht van de familie de Coninck. Het was oorspronkelijk een omgrachte hoeve met een woonhuis en verschillende bijgebouwen, zoals stallen en schuren. Het domein was oorspronkelijk veel groter dan de huidige hoeve, maar in de loop der jaren is een groot deel van het land verkocht.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Hof ten Walle zwaar beschadigd door geallieerde bombardementen. Na de oorlog werd de hoeve gerestaureerd en in 1985 werd het complex beschermd als monument.

Vandaag de dag wordt Hof ten Walle nog steeds gebruikt als boerderij, maar het is ook open voor het publiek tijdens speciale evenementen en rondleidingen.

Architectuur 
Hof ten Walle is een typisch voorbeeld van een 18e-eeuwse Vlaamse hoeve. Het woonhuis is gebouwd in baksteen en heeft een zadeldak. Het heeft twee verdiepingen en een centrale ingang met een boogvormige deur.

De stallen en schuren zijn opgetrokken in dezelfde stijl en zijn eveneens beschermd als monument. De bijgebouwen zijn opgetrokken uit hout en baksteen en hebben rieten daken.

Evenementen 
Hof ten Walle is regelmatig open voor het publiek tijdens evenementen en rondleidingen. Jaarlijks wordt er een oogstfeest georganiseerd waar bezoekers kunnen kennismaken met oude landbouwtechnieken en de verschillende gewassen die op het domein verbouwd worden. Daarnaast wordt Hof ten Walle ook verhuurd voor trouwfeesten en andere evenementen.

Locatie 
Hof ten Walle is gelegen aan de Wallestraat 2.

Onroerend erfgoed in Aalter